Blyth (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Blyth (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Blyth (Zuid-Australië), een plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië
 Edward Blyth, een Brits zoöloog